Laengen ist der Familienname folgender Personen:

 Øystein Stake Laengen (* 1989), norwegischer Radrennfahrer 
 Vegard Stake Laengen (* 1989), norwegischer Radrennfahrer